Первый дивизион 1989 () — 78-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 15 мая 1989 года и закончился 24 сентября 1989 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1989
Исландия
1989 год в Исландии